Даррен Мэннинг (; родился 30 апреля 1975 года в , Великобритания) — британский автогонщик.
 Чемпион Японской Ф3 1999 года.
 Победитель Суперприза Кореи и Гран-при Макао Ф3 1999 года.

Спортивная карьера 
Даррен начал свою спортивную карьеру в 10 лет с картинга. В 1993 году он проводит свои первые старты на машинах с открытыми колёсами, стартуя в национальном чемпионате на машинах класса Формула-Vauxhall. Англичанин проводит в различных категориях этой серии три сезона и в 1997 году перебирается в национальное первенство Формулы-3. Здесь он также поводит три года, но достаточно быстро достигнув пика своих возможностей в чемпионате Великобритании он с 1998 года пробует себя в чемпионате Японии. Следующий — 1999 год — становится годом абсолютного триумфа — Даррен выигрывает японское первенство, а также побеждает в престижных гонках в Южной Корее и Макао.

В 2000 году британец переходит в Международную Формулу-3000. Пара сезонов в команде Arden Team Russia приносят лишь 19 очков, хотя поначалу Мэннинг временами смотрелся весьма сильно и даже долгое время лидировал с поула на британском этапе серии 2000 года. Также коллектив Кристиана Хорнера задействует в аналогичном итальянском первенстве, где Мэннинг помогает организации на финише сезона добрать нужное количество очков для командного титула.

Параллельно с выступлениями Даррен некоторое время выполняет тестовую работу в BAR F1.

В 2002 году англичанин большую часть времени выступает в мелких кузовных сериях и лишь осенью возобновляет свою формулическую карьеру, купив место на британском этапе серии CART в кокпите команды Dale Coyne Racing. Относительно удачное выступление позволяет найти на следующий год финансирование на контракт полноценного пилота. В 2003 году британец множество раз финиширует в десяти сильнейших пилотов и по итогам сезона занимает девятое место в общем зачёте и второе в зачёте новичков. Следующий год Мэннинг начинает уже в составе одного из сильнейших американских гонок на машинах с открытыми колёсами — Chip Ganassi Racing. Также пришлось сменить серию, перейдя в IRL IndyCar. В первый сезон Даррену удаётся на равных бороться со своим партнёром по команде — новозеландцем Скоттом Диксоном, ставшим в 2003 году чемпионом этой серии. Англичанину удалось продлить контракт с командой ещё на один сезон, но по его уходу результаты упали настолько, что Чип разорвал соглашение досрочно — уже после июльской гонки на «Милуокской миле».

Следующие полтора сезона Мэннинг проводит в А1 Гран-при (где помогает Великобритании дважды стать бронзовым призёром серии), а также в гонках GT.

В 2007 году Даррен возвращается в IRL IndyCar, подписывая контракт с A. J. Foyt Enterprises. За следующие два сезона англичанин периодически показывает неплохие результаты на дорожных и городских трассах, но в целом по сезону оказывается недостаточно стабилен, чтобы войти в Top10 личного зачёта. Фойт не продляет с ним отношения на сезон-2009, предпочтя услуги Витора Мейры. Даррен ещё пытался привлечь к себе внимание потенциальных работодателей в 2009 году, проведя несколько гонок за Dreyer & Reinbold Racing, но так и не преуспел в этом.

В 2007 году же начинаются периодические старты англичанина в лемановских гонках. Особых успехов добиться не удаётся, но регулярные гонки в различных сериях проводятся вплоть до 2011 года.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Ссылки 
 
 
 Статья о Даррене Мэннинге в журнале «Автоспорт», №4, 2000, с.8-9

Родившиеся в Норт-Йоркшире
Картингисты
Автогонщики Великобритании
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Японской Формулы-3
Пилоты Евро Формулы-3000
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Великобритании
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты FIA GT
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Дейтоны
Номинанты McLaren Autosport BRDC Award
Пилоты Arena Motorsport
Пилоты Chip Ganassi Racing